Арак (, ) — село в Табасаранском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Аракский».

География 
Расположено в 4 км к северо-востоку от районного центра села Хучни.

Население 

Согласно немецкому лингвисту и этнографу Адольфу Дирру и этнографу Л. И. Лавров в селе проживают азербайджанцы.

Инфраструктура

Здравоохранение 
 Фельдшерский пункт.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Табасаранского района